Józef Ratajczak (1897–1942) – major piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Virtuti Militari, Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), komendant Okręgu Pomorze ZWZ
 Józef Grzegorz Ratajczak (1932–1999) – polski poeta i prozaik